Arthur Watson peut référence à :

 Arthur Christopher Watson, administrateur civil britannique ;
 Arthur K. Watson, ancien ambassadeur des États-Unis en France.